Стра́йкер () може означати:

Види озброєння 
 FV102 Striker — британський самохідний протитанковий ракетний комплекс
 HMS Striker — британські військові кораблі, а саме:
 HMS «Страйкер» (D12) — британський ескортний авіаносець типу «Атакер» часів Другої світової війни
 Mk 47 Striker — американський автоматичний гранатомет
 «Страйкер» — сімейство колісних бойових броньованих машин виробництва американської компанії General Dynamics Land Systems, що перебуває на озброєнні механізованих військ армії США, створених на базі канадського бронетранспортера LAV III, який у свою чергу є модифікацією швейцарського бронетранспортера MOWAG Piranha.
 M1126 Stryker () — самохідний міномет, що перебуває на озброєнні механізованих військ армії США.
 M1128 Stryker () — самохідна артилерійська установка/винищувач танків виробництва США.
 M1130 Stryker () — бронетранспортер-командирська машина (командно-штабна машина) виробництва США.
 M1131 Stryker () — бронетранспортер-машина управління вогнем виробництва США.
 M1132 Stryker () — колісний бронетранспортер-броньована інженерна машина виробництва США.
 M1133 Stryker () — бронетранспортер-машина медичної евакуації виробництва США.
 M1134 Stryker () — самохідний протитанковий ракетний комплекс виробництва США.
 M1135 Stryker () — бронетранспортер-машина РХБ розвідки виробництва США.

У футболі 
 Страйкер — футбольний гравець, який на полі розташований найближче до воріт супротивника, головне завдання якого — забивати голи. Цих гравців називають форвард (від , передній), страйкер (від , б'ючий), бомбардир.

Прізвище 

 Метт Страйкер (, справжнє ім'я ) — американський професійний реслер актор, і коментатор.
 Роберт Страйкер (; 1944–1967) — американський військовослужбовець, спеціаліст 4-го рангу армії США, учасник В'єтнамської війни, кавалер Медалі Пошани (посмертно).
 Стюарт Страйкер (; 1924–1945) — американський військовослужбовець, рядовий першого класу армії США, учасник Другої світової війни, кавалер Медалі Пошани (посмертно).

Страйкер — селище, штат Огайо
 Страйкер — переписна місцевість, штат Монтана

Див. також 
 Війна Страйкера (англ. Stryker's War) — фільм-бойовик виробництва 1985 року.